Wanted může znamenat:

Wanted (komiks) – komiks
Wanted (film) – film (2008) natočený velmi volně na motivy komiksu